El nombre propio italiano Paolo (en español Pablo), hace referencia a varios artículos en  Wikipedia:

Personas
Paolo Abbate
Paolo Agazzi
Paolo Bailetti
Paolo Barilla
Paolo Bertolucci
Paolo Boi
Paolo Bollini
Paolo Bortoluzzi
Paolo Boselli
Paolo Cane
Paolo Cannavaro
Paolo Cardozo
Paolo Carlini
Paolo Casini
Paolo Castellini
Paolo Conte
Paolo Conti
Paolo Costoli
Paolo da Firenze
Paolo dal Pozzo Toscanelli
Paolo De Ceglie
Paolo de Matteis
Paolo de San Leocadio
Paolo Di Canio
Paolo Domenico Finoglia
Paolo Farinati
Paolo Ferrari
Paolo Fiammingo
Paolo Flores d'Arcais
Paolo Frisi
Paolo Giacometti
Paolo Girardi
Paolo Goltz
Paolo Grassi
Paolo Gregoletto
Paolo Guerrero
Paolo Gulisano
Paolo Hurtado
Paolo Jiménez
Paolo Joya
Paolo Labisi
Paolo Longo Borghini
Paolo Lorenzi
Paolo Malatesta
Paolo Maldini
Paolo Mantegazza
Paolo Marcello Brignoli
Paolo Montero
Paolo Moretti
Paolo Navigajoso
Paolo Negro
Paolo Nutini
Paolo Orlandoni
Paolo Ortega
Paolo Ortíz
Paolo Pellegrin
Paolo Philipps
Paolo Pino
Paolo Porpora
Paolo Premoli Reina
Paolo Quagliati
Paolo Quinteros
Paolo Ramírez
Paolo Renier
Paolo Rocca
Paolo Romano
Paolo Rosola
Paolo Rossi
Paolo Rossi (filósofo)
Paolo Ruffini
Paolo Salvatore
Paolo Sardi
Paolo Savi
Paolo Savoldelli
Paolo Silvio Boccone
Paolo Soleri
Paolo Stoppa
Paolo Sturzenegger
Paolo Tiralongo
Paolo Tomelleri
Paolo Troubetzkoy
Paolo Uccello
Paolo Valenciano
Paolo Valente
Paolo Veneziano
Paolo Veronese
Paolo Villaggio
Paolo Virno
Paolo Vitelli
Paolo Volponi

Véase también
Paola
Pablo
Paul

Nombres masculinos